Cutbush ist der Familienname von
 Edward Cutbush (1772–1843), erster hauptamtlicher Schiffschirurg der US Navy
 James Cutbush (1788–1823), US-amerikanischer Arzt und Chemiker